Корнева́я систе́ма:
 Корневая система — совокупность корней растений.
 Корневая система, или система корней, — конфигурация векторов в евклидовом пространстве, удовлетворяющая определённым геометрическим свойствам.
 Совокупность корней математического уравнения.